Анастаси́я Генна́дьевна Цвета́ева (род. 24 сентября 1981, Москва) — российская актриса, режиссёр, продюсер, дизайнер и журналист.

Биография

Ранние годы и учёба 
Родилась 24 сентября 1981 года в Москве.

В детстве училась в нескольких школах разных городов СССР — Белгород-Днестровский, Ташкент и Москва. В последних классах она посещала Школу Юного Журналиста при факультете журналистики МГУ и хотела связать свою жизнь с писательской деятельностью. После окончания школы со второго раза поступила в ГИТИС на курс Владимира Андреева. За это время она успела выйти замуж.

Карьера в кино 
Во время учёбы на первом курсе, снялась в эпизодической роли в фильме Дениса Евстигнеева «Займёмся любовью». Затем она сыграла в фильмах «Даже не думай», «Даже не думай 2: Тень независимости» и «Мечтать не вредно». Однако популярность к Насте пришла после съёмок в клипе группы «Звери» «Всё, что тебя касается», вышедшем в 2003 году, и молодёжной комедии «Зови меня Джинн».

В 2004 году снялась в сериале канала СТС «Молоды и счастливы».

В 2008 году ради главной роли в фильме «Стерва для чемпиона» Настя изменила образ блондинки на шатенку.

В 2014 году сняла короткометражный 13-ти минутный фильм «Иерусалимский синдром», который был представлен на Каннском кинофестивале в рамках программы Cannes Short Film Corner. Она выступила как продюсер и режиссёр фильма, а также сыграла в нём главную роль.

Бизнес 
Выпустила линию одежды под маркой Nastya Tsvetaeva — вечерние платья для беременных, а также стала сотрудничать со многими авторитетными глянцевыми журналами — L’Officiel, «Парад», Sex and the City и Elle, для которых писала статьи и эссе. В 2007 году она стала главным редактором портала Mainpeople, а в 2008 году — светским редактором и лицом журнала «Дети».

Общественная позиция 
В 2011 году подписала открытое письмо с призывом к гражданам принять участие в митингах «За честные выборы».

Личная жизнь 
 Первый муж (1997—2002, развод).
 Партнёр — Олег Гончаров (2000-е).
 Сын Кузьма Гончаров (род. 14.10.2005).
 Второй муж — Надав Ольган (с ноября 2010).
 Дочь Эстер Ольган (род. 28.08.2012).
 Сын Акива Ольган (род. 28.05.2019)

Живёт в Москве и Тель-Авиве, занимается созданием собственных авторских украшений под маркой Nastia Olgan.

Актриса активно ведёт свой блог в социальной сети Инстаграм, и в 2017 году Анастасия Цветаева получила премию 9 канала Израиля «Человек года», в номинации «интернет персона». Таким образом она была признана лучшим русскоязычным блогером в Израиле.

В этом же году Андрей Малахов вручил ей премию за самый красивый инстаграм в рамках премии от группы проектов «Нефорум блогеров».

Фильмография

Съёмки в клипах 
 2003 — «Всё, что тебя касается» («Звери»)
 2004 — «Снова в школу» («Корни»)
 2004 — «Районы-кварталы» («Звери»)

Примечания

Ссылки 
 
 ЖЖ Анастасии Цветаевой

Выпускники ГИТИСа